Safari steht für:
 Safari, Reise zum Zwecke der Jagd oder Tierbeobachtung, insbesondere in Afrika
 Safari (Browser), Webbrowser von Apple
 Safari (Webportal), E-Book-Plattform der O’Reilly Media Inc.
 Surfin’ Safari, erstes Album der Beach Boys aus dem Jahr 1962
 Safari Arms Matchmaster, Sportpistole Kaliber 45
 HMS Safari (P211), U-Boot der britischen Marine, Baujahr 1941
 Safari, Deckname einer geplanten Seelandeoperation der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg zur Eroberung Dänemarks, siehe Decknamen deutscher Militäroperationen im Zweiten Weltkrieg#S
 Safari-Verlag, Berliner Verlag, der literarische Werke und Sachbücher für den wissenschaftlichen Laien herausgebracht hat
 Tauchsafari, Kreuzfahrt für Gerätetaucher

Fahrzeuge und Fahrzeughersteller:
 Safari (Automarke), ehemalige dänische Automarke
 Safari Hellas, ehemaliger griechischer Automobilhersteller
 Pontiac Safari, Fahrzeug der amerikanischen Automarke Pontiac
 Tata Safari, Fahrzeug der indischen Automarke Tata
 VW Typ 181, Geländewagenmodell
 Monteverdi Safari, Geländewagen des Schweizer Automobilherstellers Monteverdi

Filme:
 Safari (Film), französischer Spielfilm aus dem Jahr 2009
 Safari (2016), österreichische filmische Dokumentation von Ulrich Seidl aus dem Jahr 2016
 Safari – Match Me If You Can, Spielfilm von Rudi Gaul (2018)

Personen:
 Behrang Safari (* 1985), schwedischer Fußballspieler
 Gʻulom Zafariy (1889–1938/1944), usbekischer Schriftsteller
 Mehdi Safari (* 1951), iranischer Diplomat
 Syahmi Safari (* 1998), malaysischer Fußballspieler
 Ursula Safari Chabestari (* 1949), deutsche Juristin

Siehe auch: